Фёдор Ко́тов:
 Котов, Фёдор Прокофьевич (1908—1980) — советский государственный и партийный деятель, председатель Хабаровского крайисполкома.
 Котов, Фёдор Фёдорович (1922—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Котов, Фёдор Яковлевич (1927—2013) — советский государственный деятель, первый заместитель министра машиностроения СССР, лауреат Государственной премии СССР.